«Рождественская история»:
 «Рождественская история» — одноимённый мультфильм 1982 года.
 «Рождественская история» — художественный фильм американского режиссёра Боба Кларка 1983 года.
 «Рождественская история» — художественный фильм режиссёра Клайва Доннера 1984 года.
 «Рождественская история Микки» — американский короткометражный мультфильм 1983 года.
 «Рождественская сказка» — англо-немецкий анимационный фильм 2001 года.
 «Рождественская история» — финский фильм-сказка 2007 года.
 «Рождественская история» — американский фильм-сказка 2009 года.

См. также 
 «Рождественская песнь в прозе»
 «»